ФК Краснодар () је руски фудбалски клуб из истоименог града. Тим се такмичи у Премијер лиги Русије. Основан је 2008. године.

Краснодар у европским такмичењима

Познати играчи 
  Огњен Врањеш
  Никола Дринчић
  Душан Анђелковић
  Немања Тубић

Спољашње везе 

 Званични сајт 

К
Спорт у Краснодару